Светско тимско првенство у куглању са девет чуњева 2019. год. било је 8. по реду такмичењe за наслов титуле светског првака у куглању са девет чуњева у организацији Светске куглашке федерације (WNBA). Турнир се одржавао у периоду од 16. маја до 26. маја 2019. у Чешкој. Сви мечеви играли су се у дворани Зимски центар у Рокицанију.

Титулу светског првака у мушкој конкуренцији освојену на два претходна првенства у Детенхајму 2017. и Маншафту 2015. са успехом је одбранила репрезентација Србије, која је у финалној утакмици савладала репрезентацију Немачке са 6:2. Бронзану медаљу освојила је репрезентација Мађарске која је у мечу за треће место истим резултатом савладала тим Хрватске.

Најбољи такмичар и овог Светског првенства је био Вилмош Заварко из Србије.

На женском турниру титулу светског првака освојила је репрезентација Хрватске која је савладала екипу Мађарске са 5:3. Бронза је припала репрезентацији Немачке која је са 6:2 била боља од тима домаћина Чешке.

Инес Маричић из Хрватске је у финалној утакмици поставила светски рекорд од 687 поена.

Репрезентације учеснице

Жене

Мушкарци

Елиминациона фаза женски турнир

Састави освајачица медаља

Елиминациона фаза мушки турнир

Коначни пласман 

Куглање
Спорт у 2019.